Il doppio del Virginia Slims of Dallas 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Mary Lou Daniels e Anne White erano le detentrici del titolo, ma solo la Piatek ha partecipato in coppia con Barbara Gerken.

La Daniels e la Gerken hanno perso nel 1º turno contro Hu Na e Stephanie Rehe.

Lori McNeil e Eva Pfaff hanno battuto in finale 2–6, 6–4, 7–5 Gigi Fernández e Zina Garrison.

Teste di serie
 Gigi Fernández /  Zina Garrison (finale)
 Elise Burgin /  Robin White (semifinali)
 Lori McNeil /  Eva Pfaff (campionesse)
 Leila Meskhi /  Svetlana Černeva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Dallas 1988